Прокопович-Антонский — фамилия; имеет женскую форму Прокопович-Антонская.* Прокопович-Антонский, Антон Антонович (1762—1848) — российский публицист и педагог, ректор Московского университета.
 Прокопович-Антонский, Василий Антонович (в монашестве Виктор; 1749—1825) — архимандрит.
 Прокопович-Антонский, Михаил Антонович (1760—1844) — переводчик, статский советник. Его дети:
 Прокопович-Антонский, Владимир Михайлович (1793—1849) — рязанский губернатор (1836—1841), тайный советник, сенатор.
 Прокопович-Антонский, Дмитрий Михайлович (1798—1870) — директор Почтового департамента, действительный тайный советник.
 Прокопович-Антонский, Николай Михайлович (1802—1832) — российский литератор. Примечания